Stati Uniti d'America
Jefferson City – capitale del Missouri
Jefferson City – census-designated place della Contea di Jefferson, Montana
Jefferson City – città della Contea di Jefferson, Tennessee